Florderrei pode referirse a:

Florderrei (Riós), lugar de la parroquia de Riós, concello de Riós.
Florderrei Vello, lugar de la parroquia de Arzádegos, concello de Villardevós.